Ю́льке — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Юльке, Карл Людвиг (1856-1886) — немецкий путешественник по Африке.
 Юльке, Фердинанд (1815-1893) — немецкий ученый-садовод.